La Baar, un plateau au sud-ouest de l'Allemagne,
 Baar, une ville de la Rhénanie-Palatinat
 Baar, un village de Souabe, en Bavière,
 Baar, une commune suisse dans le canton de Zoug,
 Baar, un village de la commune de Nendaz dans le canton du Valais (Suisse).

Marius Baar, essayiste allemand.
Roland Baar, rameur allemand.

BAAR est l'abréviation de :
 Bacille acido-alcoolo résistant, ou Mycobacteriaceae,

Voir aussi
 , , ,  , , 

Homonymie de toponyme